Tiétar puede hacer refererencia a:
 Tiétar, río de la península ibérica, afluente del Tajo.
 Tiétar, localidad de la provincia de Cáceres.
 Comarca del Valle del Tiétar, comarca de la provincia de Ávila.
 Puente del Tiétar, sobre el río del mismo nombre.